Пригодницька відеогра — жанр відеоігор.
Квест — аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями.
Квест — назва завдань, які гравець отримує від інших персонажів у відеоіграх.
Вебквест - це сайт в Інтернеті, з  яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.

Примітки